|}

Die Bahnstrecke Działdowo–Chojnice ist eine teils nicht mehr befahrbare, größtenteils aber noch regulär genutzte eingleisige und nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Ermland-Masuren, Kujawien-Pommern und Pommern.

Verlauf und Zustand 

Die zunächst unbefahrbare Strecke begann im an der Bahnstrecke Warszawa–Gdańsk gelegenen Bahnhof Działdowo (Soldau), auch Beginn der Bahnstrecke Działdowo–Olsztyn, und verlief westwärts über Lidzbark (Lautenburg (Westpreußen) Bahnhof/Ost; km 22,956) und Tama Brodzka (Broddydamm/Dammfurt; km 50,878), den Beginn der ehemaligen Bahnstrecke Tama Brodzka–Iława, zum ersten Knotenpunkt Brodnica (Strasburg (Westpreußen); km 55,256), dem Endpunkt der Bahnstrecke Kutno–Brodnica und dem Beginn der hier stillgelegten Bahnstrecke Brodnica–Bydgoszcz. Ab hier ist die Strecke Działdowo–Chojnice befahrbar und regulär genutzt, sie verläuft weiter westwärts über den an der Strecke Toruń–Iława gelegenen Bahnhof Jabłonowo Pomorskie (Jablonowo/Goßlershausen; km 78,560), der auch Beginn der Bahnstrecke Jabłonowo Pomorskie–Prabuty war, Mełno (Melno Staatsbahnhof/Melden; km 94,932), wo Übergang zur Kleinbahn Culmsee–Melno bestand und Grudziądz (Graudenz; km 108,845) an der Bahnstrecke Toruń–Malbork zum an der Bahnstrecke Chorzów–Tczew gelegenen Knotenbahnhof Laskowice Pomorskie (Laskowitz (Westpreußen)/Lassewitz; km 130,363), der auch Beginn der Bahnstrecke Laskowice Pomorskie–Bąk ist. Die Strecke Działdowo–Chojnice verläuft weiter westwärts über Wierzchucin (Lindenbusch; km 156,743) an der Bahnstrecke Maksymilianowo–Gdynia und Tuchola (Tuchel; km 175,873), den Beginn der früheren Bahnstrecke Tuchola–Koronowo, nach dem Knotenbahnhof Chojnice (Konitz/Konitz (Westpreußen); km 200,896) an der Bahnstrecke Tczew–Küstrin-Kietz Grenze. Er ist ferner Beginn der Strecken nach Szczecinek–Runowo Pomorskie und Kościerzyna und Endpunkt der hier nicht mehr regulär im Personenverkehr bedienten Bahnstrecke Oleśnica–Chojnice.

Die Strecke ist nicht elektrifiziert und seit 1945 durchgängig eingleisig. Im Bahnhofsbereich Działdowo bis zum Kilometerpunkt 0,729 beträgt die Höchstgeschwindigkeit für alle Zugarten achtzig Kilometer pro Stunde, danach ist die Strecke bis zum Kilometer 54,300 im Bahnhof Brodnica unbefahrbar, danach beträgt die Höchstgeschwindigkeit bis zum Kilometerpunkt 111,050 bei Dragacz für lokomotivbespannte Personenzüge siebzig, für Triebwagen achtzig und für Güterzüge fünfzig (97,570–100,054: siebzig) Kilometer pro Stunde, dann bis zum Kilometerpunkt 129,930 im Bahnhof Laskowice Pomorskie für lokomotivbespannte Personenzüge achtzig, für Triebwagen hundert und für Güterzüge siebzig Kilometer pro Stunde, dann bis zum Kilometerpunkt 158,000 bei Wierzchucin für alle Zugarten sechzig, dann bis zum Kilometerpunkt 187,840 bei Piastoszyn achtzig für Personenzüge und sechzig für Güterzüge, bis zum Kilometerpunkt 199,700 achtzig für alle Zugarten und auf dem kurzen Reststück für alle sechzig Kilometer pro Stunde.

Geschichte 

Als erster Abschnitt wurde am 15. November 1878 der vom an der Strecke von Thorn nach Allenstein gelegenen Jablonowo (ab 1903 Goßlershausen) nach Graudenz eröffnet, auf den Tag ein Jahr später folgte die Fortsetzung nach Laskowitz an der Strecke von Bromberg nach Dirschau. Zwischen diesen beiden Strecken der Königlich Preußischen Ostbahn war somit eine Querverbindung entstanden, deren westliche Fortführung nach Konitz an der Strecke Schneidemühl–Konitz der Preußischen Ostbahn am 15. August 1883 eröffnet wurde. Im Osten folgte am 1. November 1888 die Fortführung von Jablonowo nach Strasburg, am 1. September 1887 nach Lautenburg und am 1. Oktober 1887 nach Soldau an der Strecke Deutsch Eylau–Warschau.

1909 wurde das zweite Gleis zwischen Graudenz und Laskowitz eröffnet, dem um 1930 das von Graudenz/Grudziądz nach Goßlershausen/Jabłonowo Pomorskie folgte. Seit 1920 hatte da bereits die Strecke im Polnischen Korridor gelegen, den sie von Westen nach Osten annähernd komplett durchquerte. Die Zeit unter den Polnischen Staatseisenbahnen wurde nur während der deutschen Besetzung von 1939 bis 1945 unterbrochen, als die Strecke Teil der Deutschen Reichsbahn war. Das zweite Gleis Lassewitz–Goßlershausen ging 1945 verloren, die Brücke bei Leosia/Teufelstein wurde neu gebaut und die Strecke etwas umtrassiert.

Zum 12. Dezember 2004 wurde der Personenverkehr zwischen Działdowo (Soldau) und Brodnica (Strasburg) eingestellt. Zwischen 2007 und 2009 verkehrte auf diesem Abschnitt ein Fernzugpaar, das in Działdowo, Lidzbark Miasto (Lautenburg Stadt), Brodnica, Jabłonowo Pomorskie und Grudziądz hielt. Zum 1. Januar 2014 wurde der Abschnitt stillgelegt. Er ist zwar noch im Streckenverzeichnis der PKP Polskie Linie Kolejowe gelistet, allerdings mit der Höchstgeschwindigkeit 0 Kilometer pro Stunde. Zum 12. Juni 2016 wurde auch der davor schon sehr knappe Personenverkehr zwischen Laskowice Pomorskie und Wierzchucin eingestellt, momentan verkehrt hier freitags und sonntags ein Zugpaar.
Der Personenverkehr wird von Arriva RP betrieben.

Literatur und Weblinks 

 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. B5–B7, C7–C8
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern
BahnstreckeDzialdowoChojnice